Saloppe bezeichnet:

 ein (historisches) Kleidungsstück für Damen, siehe salopp
 Wasserwerk Saloppe, ein Wasserwerk in Dresden

Siehe auch: